Deutsche Feuerwehr-Zeitung ist der Bestandteil mehrerer Titel von Zeitschriften der Feuerwehren wie

* Brandschutz. Deutsche Feuerwehr-Zeitung, ab 1947 in Stuttgart bei Kohlhammer herausgegeben
 Deutsche Feuerwehr-Zeitung. Technische Blätter für die deutschen Feuerwehren, erschien von 1860 bis 1923 in Stuttgart bei Kohlhammer
 Deutsche Feuerwehr-Zeitung. Offizielles Organ des Deutschen Feuerwehrverbandes, ab 1964 in Stuttgart im Verlag Kohlhammer herausgegeben